O MAISmat é uma competição de matemática para alunos do 2º ciclo do ensino básico.

Como funciona o MaisMat

O MaisMat realiza uma prova final por computador, em que os alunos deverão responder com verdadeiro ou falso acerca de um determinado tópico. As escolas inscritas no concurso treinam os alunos interessados e os 15 grupo (realiza-se não individualmente mas em grupos de dois) mais rápidos serão seleccionados para a prova final.

A prova dispõe de vinte níveis.

Ver também
 PmatE

Ligações externas
 Site Oficial do PmatE

Competições matemáticas
Ciência e tecnologia em Portugal